Melskens ist der Familienname folgender Personen:
 Jacob Melskens (* 1985), dänischer Tennisspieler
 Jørgen Melskens (* 1943), dänischer Schauspieler